Чемпионат СССР по гандболу 1968 — 7-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 17 марта 1968 года, последние матчи состоялись 11 октября 1968 года.

Превью 
7-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1968 г. снова был проведен по измененной схеме по сравнению с прошлым годом. 12 команд класса А вначале провели 1 круговой турнир в 2 тура. В марте в Каунасе и Ивано-Франковске состоялся 1-й тур (по 6 команд в каждом городе), а затем в апреле все 12 команд собрались в Минске. По итогам этого турнира лучшие 8 команд провели 2-й круг за места с 1 по 8 в октябре Каунасе. И наконец в октябре в Тбилиси состоялся 3-й круг между этой же лучшей вососьмеркой. Места с 9 по 12 дополнительно не розыгрывались. Вместо выбывших Большевик Л и Спартак М в класс А вновь вернулись Буревестник Краснодар и Буревестник Ташкент.

Участники

Класс А 
1-й круг
 1--й тур 17-22.03.1968 Каунас и Ивано-Франковск
 2--й тур 1-22.04.1968 Минск

 Примечание
Данная таблица основана на данных из справочника Н.Клусова "Гандбол" 1982г.  В данном справочнике указано по СКА Львов 8 очков и разница 208-232. Простой подсчет показывает 10 очков и разницу 218-232. При обнаружении первоисточников будет проведена корректировка таблицы.

2-й круг (за 1-8 места)
 7-15.09.1968 Каунас
Результаты 1-го круга учитывались.

3-й круг (за 1-8 места)
 3-11.10.1968 Тбилиси

МАИ после двухлетнего перерыв чемпион. Началась 14-ти летняя серия когда клуб не опускался ниже 2-го места. Бронза ЗАС последняя медаль этого клуба в чемпионате СССР.  Отличное выступление Буревестника из Краснодара. Из 1-й лиги на 4-е место.  Так как в следующем году лига увеличивалась до 14-ти команд вылетел из лиги только один клуб - СКА Баку.

Чемпионаты СССР по гандболу